Marius Fabre, (1890-1945), champion du monde de dames français ;
 Marius Fabre (1909-1999), un luthier français.

Marius Fabre peut aussi désigner :
 Marius Fabre, une entreprise produissant du savon de Marseille.